Бутайчяй (Расейняйський район)
 Бутайчяй (Юрбарзький район)